Carvalhal puede referirse a:

Topónimos

 Carvalhal (Sertã)
Carvalhal (Abrantes)
Carvalhal (Grândola)
Carvalhal (Mêda)
Carvalhal (Barcelos)
Carvalhal (Bombarral)
Carvalhal Meão
Carvalhal Redondo
Carvalhal Benfeito
Carvalhal de Vermilhas